Museo de las Telecomunicaciones puede referirse a:

 Museo de las Telecomunicaciones (Chile), ubicado en Valdivia.
 Museo de las Telecomunicaciones (Honduras), ubicado en Tegucigalpa.
 Museo de las Telecomunicaciones (Uruguay), ubicado en Montevideo.